SDS est un sigle qui peut désigner :

Organisations
 Students for a Democratic Society, une organisation étudiante américaine des années 1960 ;
 Sozialistischer Deutscher Studentenbund, un syndicat étudiant créé en 1946 ;
 Srpska državna straža, une formation paramilitaire serbe du gouvernement  de Milan Nedi ;
 Sustainable Design School, un établissement privé d’enseignement supérieur français ;
 Scientific Data Systems, une ancienne société informatique américaine ;
 Sibirski Delovoy Souz, un conglomérat russe dont le siège est Kemerovo en Sibérie ;
 Société du Divin Sauveur, un institut religieux missionnaire fondé en 1904 ;

Partis politiques
 , un parti politique pour les serbes de Bosnie-Herzégovine ;
 , un parti bulgare ;
 Съюз на демократичните сили (en français, Union des forces démocratiques), un parti politique bulgare dont le sigle en alphabet latin est SDS ;
 Slovenska demokratska stranka, un parti politique slovène ;

Informatique
 Software Defined Storage, un concept de stockage de données informatiques indépendant du matériel ;
 , un logiciel de gestion de disques sous Sun Solaris par Sun Microsystems ;

Autres
 Collection des sources du droit suisse, les éditions critiques de documents juridiques historiques suisses ;
 sodium dodecyl sulfate (en français, dodécylsulfate de sodium), un détergent et tensioactif ionique fort, couramment utilisé en biochimie et biologie moléculaire ;
 Satellite Data System, une famille de satellites de communications utilisés par les forces armées des États-Unis ;
 syndrome de dysoralité sensorielle, une hyper réactivité des organes du goût et de l'odorat ;
 Special Direct System  (désormais SDS+), un type de mandrin (serrage d'accessoires) pour les outils électro-portatifs (typiquement les perforateurs)  développé par Bosch et Hllti en 1975 ;
 self drilling screw (en français, vis autoperceuse), une vis dont l'extrémité a la fonction d'un foret.